Borgna ist der Familienname folgender Personen:

 Gianni Borgna (1947–2014), italienischer Musikwissenschaftler
 Ildephons Borgna (1817–1894), italienischer Bischof